Аль-Худд Аш-Шаркі - регіон в Мавританії.
 Аль-Худд Аль-Гарбі - регіон в Мавританії.